Винцентовка — название населённых пунктов на Украине:

 Винцентовка — до 1946 года название села Викентиевка в Липовецком районе Винницкой области.
Винцентовка — до 1946 года название села Заветное в Киверцовском районе Волынской области.
 Винцентовка — до 1946 года название села Запрудье в Ракитнянском районе Киевской области.